Cottonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottonville (Alabama)
 Cottonville (Iowa) (Geisterstadt)
 Cottonville (Mississippi)
 Cottonville (North Carolina)
 Cottonville (Wisconsin), im Adams County

in Australien:
 Cottonville (South Australia)